Esta é uma página de desambiguação, pois Jogo do Século pode referir-se a:

Esportes

Futebol 
 Jogo do Século - Inglaterra 3 x 6 Hungria, em 1953.
 Jogo do século (futebol) - a partida entre Itália e Alemanha, em disputa na semifinal da Copa de 1970.
 Juego del Siglo - Partida de futebol entre a Seleção da Ilha de Páscoa e o Colo-Colo, em 5 de Agosto de 2009, denominada pela FIFA de "O Jogo do Século".
 Final da Copa das Confederações FIFA de 2013, entre Brasil x Espanha, alcunhado por vários jornalistas de "O Jogo do Século"

Outros Esportes 
 Partida do Século - famosa partida disputada entre Donald Byrne e o jovem Robert James Fischer. Também conhecida como Jogo do século.

Outros 
 Space Jam - O Jogo do Século - filme

Desambiguações de esportes